SLR steht für:
 Satellite Laser Ranging, Distanzmessung mit Laserteleskopen zu Erdsatelliten
 Scalable Linear Recording, Bandspeicherformat von Tandberg Data
 Single-Lens Reflex, einäugige Spiegelreflexkamera, siehe Spiegelreflexkamera #Einäugige Spiegelreflexkamera
 SLR-Parser, simple scanning from the left, using right reductions parser, ein spezieller LR-Parser
 Sri Lanka Railways, die staatliche Eisenbahngesellschaft
 Mercedes-Benz SLR McLaren, ein Supersportwagen
 Sobelair (ICAO-Code), ehemalige belgische Charterfluggesellschaft
 Silverstone Air Services (ICAO-Code), kenianische Fluggesellschaft

slr steht für:
 Salarische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung